Joseph Crawhall ist der Name folgender Personen:

 Joseph Crawhall (Maler, 1821) (1821–1896), britischer Seiler, Folklore-Herausgeber, Illustrator und Aquarellmaler
 Joseph Crawhall (Maler, 1861) (1861–1913), britischer Maler des Spätimpressionismus